«Never Let Me Go» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Never Let Me Go (1953), película protagonizada por Clark Gable y Gene Tierney.
 Never Let Me Go (2010), película protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley, y Andrew Garfield.

Música 
Álbumes
 Never Let Me Go (1963), álbum de Stanley Turrentine.
 Never Let Me Go (1993), álbum de Luther Vandross.
 Never Let Me Go (2022), álbum de Placebo.
Canciones
 Never Let Me Go (2011), canción de Florence and the Machine.
 Never Let Me Go (2000), canción de The Million Dollar Hotel.